Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Illinois.

Oameni
Illinois